Kadışehri (district), een Turks district in de provincie Yozgat
 Kadışehri (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Kadışehri